Бундесліга 2014—2015 () — 52-ий сезон першої німецької Бундесліги. Сезон розпочався 22 серпня 2014. Останній тур був зіграний 23 травня 2015, зимове міжсезоння – з 22 грудня до 30 січня. 26 квітня чемпіоном Німеччини в 25 раз стала мюнхенська «Баварія».

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Команди та стадіони

Представництво земель Німеччини в Бундеслізі

Турнірна таблиця 

Позначення:

Тур за туром 

Цифра перед назвою клубу вказує на остаточну позицію, щоб полегшити завдання.

Результати

Плей-оф за право залишитись в Бундеслізі

Статистика

Найкращі бомбардири

Найкращі асистенти

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт чемпіонату 
 kikcer.de 

Німеччина
Німеччина
2014 у німецькому спорті
2015 у німецькому спорті
2014–2015